Kreisfeld bezeichnet:
 Kreisfeld (Hergisdorf), Ortsteil der Gemeinde Hergisdorf im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Kreisfeld (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kreisfeld (Heraldik), eine kreisrunde Fläche auf Wappen